Ке́рри Кларк (; урождённая Ке́рри Барр, ; ) — шотландская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : золото ().
 : золото (2011).
 : золото ().
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2006).
 : золото (2005, 2008).
 Европейский юношеский Олимпийский фестиваль: бронза (2005).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу